EPR es el acrónimo de:

La paradoja EPR.
El Ejército Popular Revolucionario, grupo insurgente de México.
El Ejército Popular de la República Española.
El reactor nuclear europeo EPR (European Pressurised Water Reactor).
El epitelio pigmentario retinal o EPR.
Las Evaluaciones de desempeño ambiental de la CEPE-ONU.